

Павловська сільська рада — сільське поселення, Нурімановський район, Башкортостан
 Павловська сільська рада — сільське поселення, Павловський район, Алтайський край
 Павловська сільська рада — сільське поселення, Угловський район, Алтайський край